Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Delray Beach Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 18. Februar 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Delray Beach